Hickory Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hickory Ridge (Alabama)
 Hickory Ridge (Arkansas)
 Hickory Ridge (Delaware)
 Hickory Ridge (Illinois)
 Hickory Ridge (Indiana)
 Hickory Ridge (Maryland)
 Hickory Ridge (Michigan)
 Hickory Ridge (Missouri)
 Hickory Ridge (Pennsylvania)
 Hickory Ridge (Texas)
 Hickory Ridge (Virginia)